Василиос Котрониас (; род. 25 августа 1964, Афины) — греческий шахматист, гроссмейстер (1990).

Десятикратный чемпион Греции (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2006, 2010, 2014 гг.). Серебряный призёр чемпионата Греции 2015 г. Бронзовый призёр чемпионата Греции 2013 г. (разделил 1—3 места с С. Маликендзосом и А. Мастровасилисом, стал 3-м по дополнительным показателям).

Участник тринадцати шахматных олимпиад: одиннадцати в составе сборной Греции (1984—1996, 2004—2008, 2012 гг.; в том числе 6 раз на 1-й доске; в 2008 г. завоевал индивидуальную бронзовую медаль на 2-й доске) и двух в составе сборной Кипра (2000 и 2002 гг.; оба раза на 1-й доске).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Книги 
 Beating the Caro-Kann, Batsford, London 1984, ISBN 0-7134-7415-7
 Beating the Flank Openings, Batsford, London 1996, ISBN 0-7134-7781-4
 Beating the Petroff, Batsford, London 2004, ISBN 0-7134-8919-7 (в соавторстве с А. Цермьядианосом)
 The Grandmaster Battle Manual. Quality Chess, Glasgow 2011, ISBN 978-1-906552-52-7.

Примечания

Ссылки 
 Выступления Василиоса Котрониаса на шахматных олимпиадах
 Выступления Василиоса Котрониаса в Кубках мира
 Выступления Василиоса Котрониаса в командных чемпионатах мира
 Выступления Василиоса Котрониаса в командных чемпионатах Европы
 Выступления Василиоса Котрониаса в личных чемпионатах Европы
 Выступления Василиоса Котрониаса в Кубках европейских клубов
 Выступления Василиоса Котрониаса в Балканиадах среди мужчин
 Выступления Василиоса Котрониаса в Балканиадах среди юношей
 Выступления Василиоса Котрониаса в командных чемпионатах Греции
 Выступления Василиоса Котрониаса в командных чемпионатах Чехии

Шахматисты Греции
Шахматисты Кипра